Beneath (2007), een Amerikaanse horrorfilm uit 2007 onder regie van Dagen Merrill
 Beneath (2013, geregisseerd door Larry Fessenden), een Amerikaanse horrorfilm uit 2013 onder regie van Larry Fessenden
 Beneath (2013, geregisseerd door Ben Ketai), een Amerikaanse horrorfilm uit 2013 onder regie van Ben Ketai